Мари́я Бори́совна Ану́фриева (род. 22 ноября 1977, Петрозаводск) — российская писательница, журналист.

Биография 
Окончила филологический класс Державинского лицея, в 2001 году с отличием — факультет журналистики Санкт-Петербургского государственного университета, затем — аспирантуру там же. Во время учёбы была отмечена стипендией Правительства РФ за «выдающиеся успехи в обучении».

В 2002—2007 годы — старший преподаватель кафедры теории журналистики СПбГУ, читала курсы по дисциплинам «Теория и практика СМИ», «Право и этика СМИ», «Социология журналистики» и другим.

В 2013 году окончила курсы «Основы литературного мастерства» (литературная мастерская А. А. Аствацатурова, Центр дополнительного профессионального образования СПбГУКИ). Участвовала в Совещании молодых писателей при Союзе писателей Москвы (2012, 2013 — семинар прозы Е. А. Попова и А. Н. Курчаткина; 2014 — семинар критики Д. П. Бака и В. Е. Пустовой). Работает в сфере рекламы.

С композитором Ф. Клибановым организовала проект Суперпесня, объединяющий петербургских авторов и исполнителей.

Член Союза писателей Москвы (с 2013), Союза писателей Санкт-Петербурга (с 2014).

Творчество 
Дебютный роман «Медведь» вышел в издательстве «Время» (Москва) в 2012 году и был отмечен критикой (рецензии в журналах «Дружба народов», «Дети Ра», «Поэтоград», «Русский пионер»). Известный прозаик и публицист Александр Мелихов написал отзыв для обложки романа: От прозы Марии Ануфриевой невозможно оторваться. Это очень страшно, потому что очень точно и очень правдиво. Но ужас не раздавливает, а мобилизует, потому что автор настоящий художник и настоящий… Если бы Мария Ануфриева была мужчиной, я бы знал, что сказать: настоящий мужчина. Но мужество женщины заставляет собраться с силами гораздо более повелительно. Поздравляю настоящих читателей с открытием настоящего писателя..

Весь этот человеческий «хоровод» показывает без прикрас одну жуткую истину: наше общество неизлечимо больно равнодушием и наплевательством, и отдельно взятая человеческая жизнь и судьба для него ничего не значат. «Диагноз» тем беспощаднее, чем выше в этой книге «градус реальности». Если это все не вымышлено, а списано с натуры… Без комментариев. Рождение книг об уродстве общества равнодушия и отчужденности — естественно, следствие глубоких социальных болезней. В этой тенденции Мария Ануфриева следует великой русской классике, критическому реализму В. Г. Белинского.

В марте 2014 года вышла журнальная версия романа «Карниз»; роман вошел в Лонг-лист премии «Русский Букер» и был номинирован на премию "Национальный бестселлер".
В 2017 году в журнале "Дружба народов", №7, вышел роман "Доктор Х и его дети", который вошел в длинный список национальной литературной премии "Большая книга-2017"  и стал лауреатом Литературной премии им Н.В. Гоголя в номинации "Шинель" 

Публикует рассказы в литературных журналах «Знамя», «Дружба народов», электронных журналах Союза писателей Москвы «Кольцо А» и «Пролог».

Является постоянным автором старейшего литературного издания в России  "Литературная газета"

Избранные сочинения 
 Ануфриева М. Б. Грязный Амур : рассказ // ЧАС РЭМ: Эти лихие 90-е: Сб. рассказов современных авторов / Сост.: А.Грановский. — LuLu, 2013.
 
 
Ануфриева М. Б. Карниз : [роман]. — М.: Эксмо, 2015. — 285+1 с. — (Лауреаты литературных премий / разраб.: А. Саукова, Ф. Барбышева). — 1200 экз. — ISBN 978-5-699-82813-5
 
 
 Ануфриева М. Б. Медведь : [роман]. — М.: Время, 2012. — 240 с. — 5000 экз. — ISBN 978-5-9691-0791-5
 Ануфриева М. Б. Поговорить: рассказ. — 2013.

Критика

Награды и признание 
 рассказ «Поговорить» вошёл в лонг-лист международной Волошинской премии (2013)
 роман «Карниз» вошёл в лонг-лист премии «Русский Букер» (2014)
 роман «Карниз» вошёл в лонг-лист премии «Национальный бестселлер» (2015)
 роман «Доктор Х и его дети» получил Литературную премию им. Н. В. Гоголя в номинации «Шинель» (2018).

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Выпускники факультета журналистики Санкт-Петербургского государственного университета
Преподаватели Санкт-Петербургского государственного университета